Balze – frazione del comune italiano di Verghereto in provincia di Forlì-Cesena
Balze di Faella – in provincia di Arezzo
Balze del Valdarno – provincia di Arezzo
Balze di Volterra – in provincia di Pisa
Villa Le Balze – villa di Fiesole
Area naturale protetta di interesse locale Le Balze –  nella città metropolitana di Firenze
Scontro alle Balze di Scavignano – conflitto risorgimentale del 1845
 Balze – plurale di balza, motivo decorativo per gli abiti

Altri progetti

Pagine correlate 
 Balza (disambigua)